L'équipe d'Italie de football participe à la Coupe du monde de football 2002 organisée en  Corée du Sud et au Japon, ce qui constitue la quinzième phase finale de Coupe du monde de son histoire et sa onzième consécutive.

La Nazionale évolue dans quatre villes différentes. Tout d'abord à Sapporo et au Sapporo Dome pour son premier match de la compétition face à l'Équateur, à Kashima et le Kashima Stadium contre la Croatie et enfin à Ōita et l'Ōita Stadium pour clore le premier tour face aux Mexicains. En huitièmes de finale, l'Italie affronte l'hôte coréen à Daejeon et le Daejeon World Cup Stadium

Effectif

Qualifications 

|}

Buteurs

Joueurs

Préparation

Coupe du monde

Premier tour - groupe G

Italie - Équateur

Italie - Croatie

Mexique - Italie

Huitième de finale

Corée du Sud - Italie

Notes et références 

Italie
2002
Sport en Italie en 2002